Aljezur (gemeente)
 Aljezur (freguesia)